De Coppa Italia 1989–1990 was de 43ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 23 augustus 1989 en eindigde op 25 april 1990 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Pietro D'Elia. De beker ging voor de achtste keer in de clubgeschiedenis naar Juventus, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AC Milan.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1989/90
 Serie B 1989/90

Bekervoetbal 1989/90
1990